Tom Poes, de hoofdfiguur van een strip van de Toonder Studio's
 Bommelsaga, de naam van de stripreeks met dagelijks in de krant verschenen tekststrips van Marten Toonder
 Tom Poes Weekblad, een voormalig Nederlands stripblad
 Tompoes, een gebakje, vroeger ook geschreven als 'tompouce'
 De zaak-TomPoes, een rechtszaak waarin zestien verdachten van softdrugshandel vrijuit gingen door vormfouten
 Tom Poes (stripreeks)

Zie ook 
 Tompouce (doorverwijspagina)